Auguste Bernard peut désigner :

 Auguste Bernard (1811-1868), un archéologue et historien français ;
 Auguste Bernard (1824-1883), un homme politique français.